Çatalpınar (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Çatalpınar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çatalpınar